Lochar steht für:

 Heinz Lochar (* 1929), deutscher Monteur und Mitglied der Volkskammer der DDR
 Lochar (Ward), Ward in Dumfries and Galloway, UK
 Lochar Water, Fließgewässer in Dumfries and Galloway, UK